Arab steht für:
 Arab (Alabama), Ort im Marshall County, Vereinigte Staaten
 Arab (Bollinger County, Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Arab (Wayne County, Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Arab Motors, ein von 1926 bis 1928 gebautes britisches Hochleistungsautomobil
 Arabische Schrift (ISO-15924-Code), arabisches Schriftsystem

Arab ist der Familienname folgender Personen:
 Abderrahmane Arab (* 1941), algerischer Schriftsteller
 Ahmed Arab (1933–2023), französischer Fußballspieler
 Mostafa Arab (* 1941), iranischer Fußballspieler
 Parisa Arab, iranische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Samir Arab (* 1994), maltesischer Fußballspieler

Arab. steht für:
 Arabisch
 Araber

ARAB steht für:
 Antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin, eine linksradikale Gruppierung aus Berlin
 Amateur Radio Association of Bahrain, ehemaliger Amateurfunkverband in Bahrain, siehe Bahrain Amateur Radio Society#Geschichte

Siehe auch:

 The Arab
 Arabia
 Arap

Abkürzung